Petres ist der Familienname folgender Personen:

 Johannes Petres (1934–2007), deutscher Mediziner und Klinikleiter
 Magor Tivadar Petres (* 1985), rumänischer Eishockeyspieler